Аламбай:

 Аламбай — река в Заринском районе Алтайского края.
 Аламбай — населённый пункт типа «станция» в Заринском районе Алтайского края России.